Die Abkürzung AIOC steht für 

Anglo-Iranian Oil Company
Azerbaijan International Operating Company, Erdölkonsortium in Aserbaidschan
 All-in-One-Center = Bedienungsoberfläche eines Multifunktionsgeräts (z. B. von Lexmark) 

AIOC